Hopewell-traditie (Hopewell-cultuur), een indiaanse beschaving in Noord-Amerika
 nationaal historisch park Hopewell Culture, het naar deze beschaving vernoemde park
 Hopewell (Muskingum County), een gemeentevrij gebied in de Amerikaanse staat Ohio, dat naar de Hopewell-traditie is vernoemd.

plaatsen in de Verenigde Staten
Hopewell (Illinois)
Hopewell (New Jersey)
Hopewell (New York)
Hopewell (Pennsylvania)
Hopewell (Tennessee)
Hopewell (Virginia)